

Мішево — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Мішево — село в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства